Василий Григорьевич Арте́мьев (род. 24 июля 1987, Зеленоград, Москва) — российский профессиональный регбист, играющий на позиции крайнего трёхчетверного защитника (вингера) или замыкающего (фул-бека) за российскую команду ЦСКА. Лучший регбист России 2015 и 2018 годов. Ведущий телепередач на каналах «Матч ТВ» и СТС.

Биография

Личная жизнь 
Все члены семьи получили высшее образование, бабушка и дедушка окончили институты с красными дипломами. Есть брат, который получает третье высшее образование в ГИТИСе на режиссёрском факультете. Супруга — София. Хобби — театр. Свободно владеет английским языком.

Является членом редакционного совета журнала «Rugby».

Ранние годы 
Василий начал заниматься регби в возрасте 9 лет в ДЮСШ города Зеленограда. Перед началом обучения в старших классах уехал в Ирландию, окончил Блэкрок-колледж. Поступил в Дублинский университетский колледж на юридический факультет, куда его пригласил декан факультета, фанат регби. В обмен на обучение на юридическом факультете Василий получил право на место в команде по регби и специальную стипендию. В 2009 году успешно окончил университет, сдав выпускные экзамены.

Клубная карьера 
Будучи студентом университета, Василий играл за молодёжный состав команды «Ленстер», основной состав которой выступает в Про12 и кубке Хейнекен. В 2009 году Василий вернулся в Россию, войдя в команду «ВВА-Подмосковье». В середине февраля 2011 года Василий сенсационно перебрался в Англию, подписав контракт с командой «Нортгемптон Сэйнтс» на два года (ранее его пытался переманить в свой состав «Сейл Шаркс»). Стал вице-чемпионом и чемпионом Англии вместе с командой. В 2014 году заключил трёхлетний контракт с «Красным Яром». В 2014 году был признан лучшим игроком команды. После завершения чемпионата 2019 года перешёл в московский ЦСКА.

Карьера в сборной 
Артемьев отметился серией выступлений за юношескую сборную Ирландии, будучи студентом. С 2009 года он выступает за сборную России: с января по апрель он был на учебно-тренировочных сборах российской команды, покинув её расположение в мае перед экзаменами. В 2010 году Василий сыграл на Кубке Черчилля три встречи и благодаря своим выступлениям привлёк внимание скаутов «Нортгемптон Сэйнтс»: в одной из встреч он в одиночку обошёл всех защитников и прорвался к зачётной зоне. В 2011 году он выступил на чемпионате мира в Новой Зеландии, набрав 5 очков благодаря оформленной попытке в матче против Ирландии.

На чемпионате мира 2019 года в Японии Василий Артемьев был капитаном сборной России, сыграв все 4 матча.

Карьера на телевидении и YouTube 
Перед чемпионатом мира 2019 года Василий приобрел широкую популярность благодаря своим публичным пред- и послематчевым интервью, в которых показывал отличное владение как английским, так и русским языком. После выбывания российской сборной с кубка мира стал гостем программы «Вечерний Ургант». С июля 2020 года ведет на телеканале «Матч ТВ» передачу «Все на регби», а также вместе с Кириллом Кошариным является ведущим видеоподкаста «Взгляд с рака», выходящим на YouTube-канале Федерации Регби России. 

В 2021 году стал ведущим третьего сезона спортивного телешоу «Русский ниндзя» на канале СТС. Это российская адаптация всемирной франшизы Ninja Warrior. Соведущими Артемьева стали Моргенштерн и Ида Галич. В 2023 году шоу стало называться "Суперниндзя", а соведущими Артемьева стали Дмитрий Масленников и Валерия Астапова.

Достижения 

  Чемпион России — 2009, 2010, 2015
  Обладатель Кубка России — 2010, 2015, 2018, 2019
  Обладатель Суперкубка России — 2016

Статистика 

Актуально на 03.02.2021. Еврокубки считаются по календарному году.

Примечания

Ссылки

Профили

Интервью 
 Акция: Василий Артемьев (Регбист) 
 Российские регбисты на мировой арене. Заключительная часть 
 Василий Артемьев – недорогой, универсальный регбист 
 Открытое письмо усатого капитана: как стать своим в Ирландии, вернуться в Россию и продвигать тут любимый спорт 
 

Выпускники Дублинского университетского колледжа
Регбисты России
Игроки сборной России по регби
Игроки сборной России по регби-7
Игроки РК «ЮКД»
Игроки РК «Ленстер»
Игроки РК «ВВА-Подмосковье»
Игроки РК «Нортгемптон Сэйнтс»
Игроки РК «Красный Яр»
Игроки РК ЦСКА Москва
Телеведущие СТС
Телеведущие России
Телеведущие канала «Матч ТВ»
Телеведущие по алфавиту